Мечисла́в — славянское мужское имя, распространённое в Польше.

 Мечислав (Мешко I) — князь Польши (X в.).
 Мечислав Козловский — советский революционер, юрист, соратник Ф. Э. Дзержинского.
 Мечислав Фогг — польский эстрадный певец.
 Мечислав Гриб — Председатель Верховного Совета Республики Беларусь с 1994 по 1996 гг.
 Мечислав Сморавинский — польский военачальник, бригадный генерал Войска Польского. Расстрелян в Катыни.

Мужские имена
Польские имена
Страницы значений:Тёзки